Heiligenwald steht für:

 Heiligenwald, einen Ortsteil der Gemeinde Schiffweiler im Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Heiligenwald (Taunus), einen Berg im Taunus

Siehe auch:
 Heiligenwalde